

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kocin – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań
 Kocin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno